Преподобный Зосима:

 Зосима Палестинский (460—560) — иеромонах, авва палестинский, отшельник, известен по истории Марии Египетской;
 Зосима Финикийский (VI век);
 Зосима Соловецкий (ум. в 1478 году) — один из основателей Соловецкого монастыря;
 Зосима Ворбозомский (ум. в 1550 году) — ученик преподобного Корнилия Комельского;
 Зосима Волоколамский (ум. в 1592 году) — один из основателей Сестринского монастыря;
 Зосима (Верховский) (1768—1833) — духовный писатель, основатель женских монастырей (Туринский Николаевский монастырь и Троице-Одигитриевская пустынь).

Примечания